Aquest article inclou llistes de països ordenats pel seu Producte Interior Brut per paritat del poder adquisitiu (PPA). El Producte Interior Brut per paritat de poder adquisitiu en aquestes llistes és el valor de tots els béns i serveis produïts en cada país valorat als preus dels Estats Units. Aquest valor s'obté convertint el PIB de cada país a dólars internacionals utilitzant les taxes de paritat del poder adquisitiu.

El PIB per PPA permet comparar el nivell de producció dels diferents països. Els preus en les economies d'ingrés elevat usualment són majors que en les economies de baix ingrés. Si no es tingués en compte les diferències de preus en convertir el PIB a una moneda comuna, la comparació entre països seria més difícil, donat que les diferències en el PIB es podrien deure tant a diferències en la producció com a diferències en el preus del béns produïts.

La primera taula inclou estimacions per a l'any 2017 pels 191 membres del Fons Monetari Internacional (FMI), a més de Hong Kong i Taiwan. La segona taula inclou dades de 180 dels 193 estats membres de Nacions Unides, Hong Kong i Macau per l'any 2015 majoritàriament. Finalment, la tercera taula és una tabulació de les dades de la CIA World Factbook.

Llistes

Notes

Referències

Vegeu també 
 Llista de països per PIB (PPA) per capita

PIB
Llistes d'economia
Producte interior brut